Olonetta, altro nome dell'Olonella;
 Roggia Olonetta, derivazione irrigua originata da un fontanile di Misano Olona. La roggia Olonetta è una delle sorgenti dell'Olona meridionale;
 Tela olonetta, tessuto simile alla tela olona.